Tomaševec (Sveti Ivan Zelina)
 Tomaševec (Klanjec)